DXD ( — цифровое предельное разрешение) — многоразрядный формат сверхвысокого разрешения цифрового кодирования звуковых данных, применяемый в профессиональной звукозаписи. DXD — это ИКМ-сигнал с разрядностью квантования 24 или 32 бита и частотой дискретизации 352,8 кГц. Поток данных 8,4672 или 11,2896 Мбит/с на канал.
Был разработан в 2004 году фирмой Digital Audio Denmark для записи и обработки звука взамен формата DSD, не поддающегося обработке без преобразования в иной звуковой формат.

Изначально применялся в звукозаписывающих станциях Pyramix компании Merging Technologies, использовавшихся при производстве SACD (Super Audio CD).

Ссылки 
 White paper: The advantages of DXD for SACD 
 DSD, DXD & SACD — high resolution audio 
 Звуковые файлы в формате DXD

Звукозапись